SCOT – acronimo per costruzione sociale della tecnologia
 Scot – variante del nome proprio di persona Scott
 Scot Racing – squadra motociclistica che compete nelle gare del Motomondiale
 Michael Scot – filosofo scolastico, astrologo e alchimista scozzese
 Thomas Scot – politico inglese

Pagine correlate 
 Scott